Wittenau bezeichnet:
 einen Ortsteil im Berliner Norden, Berlin-Wittenau
 einen Bahnhof im Berliner Ortsteil Wittenau, Bahnhof Berlin-Wittenau
 den Fußballverein Concordia Wittenau

Wittenau stand früher für:
 den Bahnhof Wittenau (Nordbahn)
 den Bahnhof Wittenau (Kremmener Bahn)
 den Ort Uszyce (1936–45 Wittenau), heute in der Gemeinde Gorzów Śląski
 die Psychiatrische Klinik Wittenauer Heilstätten

Wittenau ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Leopold Schach von Wittenau (1787–1862), preußischer Generalmajor, Kommandeur der 3. Kavallerie-Brigade 

Siehe auch:
 Wittnau